Abbado (do  "abade") pode se referir a:
 Claudio Abbado (* 1933, Milão), um maestro italiano
 Roberto Abbado (* 1954, Milão), um maestro italiano

Sobrenomes da língua italiana
Sobrenomes derivados de profissões
Famílias da Itália